Szpilka ist der Familienname folgender Personen:

 Artur Szpilka (* 1989), polnischer Boxer
 Jan Szpilka (* 1950), polnischer Ordensgeistlicher